Amerikai Egyesült Államok
 Greenwater (Kalifornia)
 Greenwater (Washington)
 Greenwater (folyó), Washington állam